Марьяна бинт Фатхалла бин Насралла Маррáш (; 1848—1919), также известная как Марьяна аль-Марраш или Марьяна Марраш аль-Халабия — османская сирийская поэтесса, представительница течения Нахда, сестра Франсиса Марраша и Абдаллы Марраша. Она — первая сирийская женщина, которая опубликовала сборник стихотворений. Возможно была первой женщиной, которая написала в арабской периодической прессе.

Биография 

В 1870 году она начала писать статьи для журналов, особенно журналов бейрутских «Лисáн аль-хáл» и «аль-Жинáн». В 1893 году в Бейруте смогла издать свой сборник стихов «Бинт фикр» («Mышления дочь») после того, как написала стихотворение, которое славившее султана Абду́л-Хами́да II. Написала первое историческое сочинение про Сирийские районы поздней Османской империи.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Поэты Сирии
Хозяйки литературных и великосветских салонов Османской империи